68. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa podlaskiego
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego prowadzone są przez Podlaski Związek Piłki Nożnej, rozgrywane są w trzech ligach z podziałem na grupy. Najwyższym poziomem okręgowym jest IV liga, następnie Klasa Okręgowa, Klasa A (2 grupy) oraz klasa B.

Mistrzostwo Okręgu zdobyła drużyna Warmii Grajewo.
Okręgowy Puchar Polski zdobyła Warmia Grajewo.

Drużyny z województwa podlaskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:
 1 Liga - brak
 2 Liga - Jagiellonia Białystok
 3 Liga - Wigry Suwałki, Hetman Białystok

IV Liga - IV poziom rozgrywkowy 

 Zmiana nazwy z Panorama na MKS Mielnik.

Klasa Okręgowa (liga wojewódzka) - V poziom rozgrywkowy 

 Po sezonie Narew Choroszcz połączyła się z Bobrami Barszczewo.
 Po sezonie fuzja Trak Andrzejewskiego w Victorią Łyski.
 Rospuda Filipów wystąpi w klasie B.
 Po sezonie z rozgrywek wycofała się drużyna Orląt Czyżew.

Klasa A - VI poziom rozgrywkowy 
Grupa I

 Po sezonie drużyny GKS-u Orla, LZS-u Piliki oraz Pioniera Brańsk wycofały się z rozgrywek klasy A, w przyszłym wystąpią w Klasie B.
 Bobry Barszczewo po sezonie fuzja z Narwią Choroszcz.
 (b) - beniaminek z awansu z klasy B, (n) - beniaminek nowo zgłoszony.

Grupa II

 Po sezonie Victoria Łyski fuzja z Trak Klepacze.
 Po sezonie Biebrza Goniądz wycofała się z rozgrywek klasy A, wystąpi w klasie B.
 (b) - beniaminek z awansu z klasy B, (n) - beniaminek nowo zgłoszony.

Klasa B - VII poziom rozgrywkowy 
 Brak tabeli

Puchar Polski - rozgrywki okręgowe 
 Finał, Grajewo, 19.06.2002r. - Warmia Grajewo : LZS Narewka 7:2

Bibliografia 
 
 Strona oficjalna Podlaskiego Związku Piłki Nożnej
 Portal 90minut.pl
 
 
 Gazeta Współczesna - nr.124,129,134/2002r.

Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w polskim sporcie
2002 w polskim sporcie